Міжконтинентальний кубок з футболу 1976 — 16-й розіграш турніру. Матчі відбулись 23 листопада і 21 грудня 1976 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1975—1976 німецькою «Баварією» та переможцем Кубка Лібертадорес 1976 бразильським «Крузейро». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобула «Баварія».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1975—1976
 Кубок Лібертадорес 1976

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1976 на rsssf 

1976 у футболі
1976
Листопад 1976
Грудень 1976